DKZ se lahko nanaša na:

 Društvo za kognitivno znanost
 Domžalski komorni zbor

